«Вотум доверия» () — тринадцатый эпизод четвёртого сезона сериала «Полиция Майами».

Содержание 
Крокетт и Таббс смотрят выступление кандидата в губернаторы Флориды Тома Пирса; В эту же ночь они участвуют в рейде на поезд, заполненном проститутками. Когда они останавливают поезд, всех на борту арестовывают, включая Пирса, которого обнаруживают с проституткой.

Свитек показывает свои фотографии рейда и находит некоего Барри Блума, который высадил Пирса на вокзале, и обнаружил (благодаря добровольцу из кампании Пирса), что он отлично справляется с «грязными трюками» и сворачивает кампанию противника. Блум разговаривает с Анжеликой, владелицей поезда и подругой Майлза Коуэна, противником Пирса, которая не желает сотрудничать с Блумом.

Крокетт и Таббс встречаются с репортёром Хэнком Фрейзером.

Крокетт и Таббс посещают Гровера Уоткинса, наставника Пирса, просит, чтобы они проверили его список участников кампании, потому что он принимает гораздо больше денег, чем тратит. Труди проверяет отчеты его кампании, и находит что большая часть его денег приходит от фиктивных корпораций, и Кастильо хочет, чтобы они проверили их. Энни Пирс хочет, чтобы Блум ушел из кампании ее мужа спокойно, потому что она хочет быть первой леди больше, чем ее муж хочет должность губернатора.

Ссылки 
 

Серии «Полиции Майами»